Perunika je lahko:
 Perunika (Iris), rod cvetnic iz družine perunikovk
 Perunika, Srbija - naselje v Občini Kuršumlija, Topliški upravni okraj, Srbija.